Chapus ist der Familienname folgender Personen:

 Georges-Sully Chapus (1887–1964), französischer Gymnasiallehrer und Linguist
 René Chapus (1924–2017), französischer Jurist